Tielieketi (chinois: 铁列克提) est situé dans le comté de Yumin au Xinjiang, en République populaire de Chine, près de la frontière avec le Kazakhstan. Le nom vient de la rivière Terekty (en), un ruisseau intermittent qui passe de la Chine au Kazakhstan.

Incident de Tielieketi 
L'incident militaire de Tielieketi entre les troupes frontalières soviétiques et chinoises (connu dans l'historiographie soviétique comme « le conflit frontalier près du lac Zhalanashkol (en) », en russe « пограничный конфликт у озера Жаланашколь ») eut lieu le  dans le contexte de la rupture sino-soviétique. Les forces soviétiques éliminèrent un régiment d'environ 30 soldats chinois et en capturèrent quatre. 

Les sources soviétiques affirment que l'affrontement du  entre les gardes-frontières soviétiques et une force armée chinoise s'est produit après des violations répétées de la frontière sino-soviétique par des soldats chinois la nuit précédente. Selon ces sources, l'unité militaire chinoise qui pris part à l'incident était équipée d'appareils photo et d'une caméra vidéo professionnelle.

Conséquences 
Après l'effondrement de l'Union soviétique (en) dans les années 1990, Tielieketi était administrée par le Kazakhstan . En 1999, la Chine et le Kazakhstan signèrent une déclaration conjointe  pour résoudre leurs problèmes frontaliers, et Tielieketi fut cédée à la Chine.

Références 
 

Relations entre la Chine et l'Union soviétique
1969 en Union soviétique
1969 en Chine
Bataille de 1969
Géographie du Xinjiang